Poblano – abitanti di La Pobla de Vallbona
Poblano – abitanti di Puebla (stato)
Poblano – abitanti di Puebla de Zaragoza